Unter dem Namen Bartholomiten sind zwei ehemalige religiöse Gemeinschaften bekannt:
 Armenische Bartholomiten
 Deutsche Bartholomiten